Samsung SGH-A800 — мобільний телефон фірми Samsung Electronics.

Подібні моделі 
 Hyundai H-MP318
 Voxtel ST-11
 VK Corporation CG107
 VK Corporation VG107
 Zetta A15

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Характеристики телефону Samsung SGH-A800 

A